Francis Richard, un des noms de plume de Paul Bérato
 F. Richard-Bessière, pseudonyme collectif de François Richard et Henri Bessière, où l'abréviation F. est parfois développée, de manière erronée, en Francis.
 Francis Richard (orientaliste) (1948- ), orientaliste et bibliothécaire-paléographe français.

Nom de plume